Salisbury Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Salisbury Township (Missouri)
 Salisbury Township (Ohio)
 Salisbury Township (Pennsylvania)